, бізнесмен у галузі інформаційних технологій
 Джеймс Кларк (веслувальник)